Vlinders, waaronder in het bijzonder:
 de 'nachtvlinders', vooral de kleinere soorten
 de echte motten (Tineidae)
 de kleermot (Tineola bisselliella)
 oermotten (Micropterigidae)
 en vele andere, zie de Lijst van vlinders
 Schietmotten (Trichoptera), een zelfstandige orde, los van de vlinders
 Motten (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 De Motten, voormalig stadion van voetbalclub KSK Tongeren

Zie ook
 Mot (doorverwijspagina)